Das  Herrendoppel der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Mahesh Bhupathi und Leander Paes. Das Finale bestritten Paul Haarhuis und Sandon Stolle gegen Mark Woodforde und Todd Woodbridge, welches die „Woodies“ in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den French Open, nachdem sie alle anderen Grand-Slam-Turniere schon mehrfach gewonnen hatten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2000